Música: B-30 és el nom d'un grup de pop-rock en català dels 80.
 Transport: B-30 és el nom que reben els laterals de l'autopista AP-7.